Pasi Ahonen (ur. 17 maja 1981 w Lahti) – fiński skoczek narciarski. Reprezentant klubu Lahden Hiihtoseura. Medalista mistrzostw kraju.

Brat Janne Ahonena.

Przebieg kariery 
Jego debiut w zawodach organizowanych przez FIS miał miejsce w grudniu 1997, kiedy trzykrotnie wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Kontynentalnego w Lahti, lecz ani raz nie wystąpił w konkursie głównym.

9 sierpnia 2000 jedyny raz w karierze wystartował w konkursie Letniego Grand Prix w Kuopio, gdzie zajął 29. miejsce. W ten sposób zdobył dwa punkty do klasyfikacji generalnej cyklu i ostatecznie zajął w niej 56. miejsce. Dwa sezony później w Lahti przystąpił do kwalifikacji do konkursu LGP, ale nie uzyskał awansu do zawodów. 

Pięciokrotnie przystępował do kwalifikacji do zawodów Pucharu Świata, z czego w konkursie głównym wystąpił dwukrotnie, zajmując miejsca w czwartej dziesiątce oraz trzykrotnie nie zdołał się zakwalifikować.

W konkursie Pucharu Kontynentalnego po raz ostatni wystąpił 15 grudnia 2002 w Lahti, gdzie zajął 28. miejsce. Po raz kolejny w międzynarodowych zawodach wystartował prawie 7 lat później. W październiku 2009 uczestniczył w zawodach FIS Cup w Einsiedeln i zajął odpowiednio 22. i 27. miejsce.

Wziął udział w konkursie pożegnalnym swojego brata 9 lipca 2008 i, mimo że od wielu lat nie brał udziału w międzynarodowych zawodach, nie zajął ostatniego miejsca. Wyprzedził Ville Larinto, Ville Kantee i Andreasa Goldbergera

W rozegranych na zakończenie sezonu 2012/2013 mistrzostwach Finlandii uplasował się na 18. miejscu.

Latem 2013 wystąpił w dwóch konkursach cyklu FIS Cup, gdzie zajął 28. i 7. miejsce, oraz w czterech konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego, w których najlepszą uzyskaną przez niego lokatą było 8. miejsce w Kuopio.

Za jego największy sukces na arenie międzynarodowej można uważać zajęcie piątego miejsca w zawodach Pucharu Kontynentalnego w szwedzkim Örnsköldsvik oraz w niemieckiej miejscowości Lauscha w 2001 roku. Na arenie krajowej zdobył jeden medal mistrzostw Finlandii – w sierpniu 2013, wraz z pierwszym zespołem klubu Lahden Hiihtoseura (skakali w nim również Janne Ahonen, Olli Muotka i Ville Larinto), zdobył tytuł mistrza kraju w konkursie drużynowym na skoczni dużej.

W sezonie 2018/2019 był indywidualnym trenerem swojego bratanka Mico Ahonena.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Fińscy trenerzy skoków narciarskich
Ludzie urodzeni w Lahti
Urodzeni w 1981